Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 1994 was de elfde en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1994. De races werden verreden op 30 oktober 1994 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Carl Fogarty werd gekroond tot kampioen met een tweede plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Scott Russell voor te kunnen blijven.

Race 1

Race 2

Eindstanden na wedstrijd

1994
Phillip Island